Brand meester (sein), brandweerjargon dat aangeeft dat een brand onder controle is
 Brand meester (televisieserie), de Nederlandse titel van de Britse televisieserie London's Burning